
Termin -{INR}- ima više značenja.

 Protrombinsko vreme, mera spoljašnjeg puta koagulacije krvi
 Indijska rupija, -{ISO}- 4217 šifra valute